Бурленге:

 Бурленге — город в центральной части Швеции на реке Даль-Эльвен, в лене Даларна.
 Бурленге — аэропорт, находится к юго-востоку от Бурленге, Даларна, Швеция.